Tiny Toon Adventures: Wacky Sports Challenge — видеоигра в жанре спортивного симулятора для игровой консоли Game Boy. Она была разработана и издана компанией Konami в 1994 году.

Содержание игры 
В городе Акме открылся спортивный фестиваль. Бастер Банни и Бэбс Банни решили поучаствовать в нём, что бы узнать кто самый сильный, ловкий и меткий.

Игровой процесс 
Игроку доступно два персонажа на выбор: Бастер и Бэбс Банни, второму достанется тот персонаж, который не занят. Оба персонажи ничем не отличаются друг от друга, разве что внешне. После этого нужно будет выбрать уровень сложности. Их всего три: новичок (лёгкий), любитель и суперкласс (тяжёлый). Понятно, что чем выше сложность, тем становятся жёстче требования, жёстче противники и сам процесс игры становится сложнее, поэтому лучше для начала выбирать лёгкий уровень сложности, чтобы освоиться с игрой. После этого поочерёдно нужно будет проходить шесть видов спорта (для каждого из уровней сложности они одинаковы): бейсбол, американский футбол, теннис, футбол, баскетбол и гольф. Если в каком-то виде спорта игрок (или игроки) не выполнят необходимые требования, он (или они) начинают с самого начала уровня.

Виды спорта в спортивном фестивале

Бейсбол 
Довольно сложный вид спорта, в котором нужна исключительная точность. Против игрока играет Диззи Девил, который бросает бейсбольные мячи. Задача: отбивать мячи бейсбольной битой, чтобы они попадали в сектора 1B, 2B, 3B, HR соответственно: пробежать 1 базу, 2 базы, 3 базы, на домашнюю базу и не попадали в сектор OUT, поскольку трижды попав в это сектор игрок дисквалифицируется. Каждый добежавший "домой" приносит Бастеру 1 очко. Если игрок промахнётся, это означает страйк. Третий страйк подряд отнимает одну попытку и меняет данное расположение секторов. Игрок будет вести игру пока не обгонит Диззи Девила по очкам, либо не проиграет. Первоначально на "новичке" Диззи выигрывает у игрока 2 очка, на "любителе" - 3 очка, на "суперклассе" - 4 очка. Чем выше сложность, тем меньше полезных секторов и неудобное их расположение. К тому же на суперклассе, мяч часто останавливается и трясётся, заставляя игрока ударить раньше времени и промахнуться.

Американский футбол 
Несложный вид спорта. Главное иметь хорошую реакцию. Игроку даётся четыре попытки, чтобы донести мяч за голевую линию противника, то есть совершить тачдаун. Для квалификации нужно, чтобы хотя бы две из четырёх попыток оказались удачными. Основная сложность заключается в том, что во время переноса мяча, навстречу игроку движутся полчища крыс. Их нужно оббегать, иначе при встрече с крысой игрок теряет одну попытку. На сложность противников, как можно догадаться, коренным образом влияет уровень сложности. На "новичке" противники движутся довольно медленно, оставляя между собой больше свободного пространства. Существуют некие "быстрые" крысы, которые разгоняются и появляются по одиночке.  На данной сложности движутся достаточно медленно. На "любителе" крысы становятся быстрее, их плотность побольше, а к "быстрым" крысам добавляются скоростные крысы, которые движутся гораздо быстрее "быстрых" и уж тем более обычных крыс. На "суперклассе" скорость и плотность крыс сумасшедшая и все крысы появляются с гораздо большей частотой.

Теннис 
Сложный вид спорта, в котором нужно много перемещаться.  Игрок должен отбивать мяч теннисной ракеткой так, чтобы он попадал по блокам, которые зажигаются в противоположной стороне на экране. Картинки имеют форму прямоугольников. Этих блоков может быть от одного до трёх за раз и пока игрок не попадёт по всем, блоки не сменятся. Блоки уничтожаются с одного попадания, иногда встречаются такие, которые уничтожаются с двух попаданий. За время уничтожения могут встретиться часы, которые движутся от одной стороны к другой. Этот приз останавливает таймер на некоторое время. Блок в виде звезды уничтожит все текущие блоки. Для квалификации на "новичке" нужно уничтожить 8 блоков, на "любителе" – 14, на "суперклассе" – 18. Таймер установлен на 60 секунд.

Футбол 
Вид спорта, в котором проверятся меткость и точность. Игрок должен попасть мячом в ворота (то есть, как бы пробить штрафной). На это у него есть пять попыток, хотя бы трижды удары должны завершиться успехом. Делу будет мешать вратарь – кот Фурболл. Игроку из-за экрана выбрасывается мяч, и он должен ударить по нему ногой, при этом, направляя цель в любую точку ворот. Если у игрока не получилось выполнить удар, то у него есть шанс на вторую попытку, поскольку стоящий рядом Хэмтон Пиг сделает пас обратно персонажу игрока. Если игрок и в данном случае промахнётся, он теряет одну попытку. На "новичке" Фурболл стоит неподвижно в центре ворот, но он будет прыгать в сторону мяча, на "любителе" - уже двигается на линии ворот. Отдельным случаем стоит сложность "суперкласс", поскольку здесь ворота защищает питбуль Арнольд, занимающий огромную площадь. Сложность состоит ещё и в том, что Хэмтона рядом не будет, и поэтому нужно стараться выполнить удар с первого раза.

Баскетбол 
Самый лёгкий вид спорта. Игроку нужно разогнаться, чтобы швырнуть мяч в корзину. На это игрок имеет пять попыток, хотя бы три из них должны быть удачными. Сначала следует выбрать скорость, затем добежать до площади кольца, выбрать угол, изменяющийся от 20 до 80 градусов и прыгнуть к корзине. Чем больше угол и меньше расстояние до кольца, тем выше вероятность, что игрок перелетит кольцо. Соответственно, чем меньше угол и больше расстояние до кольца, тем выше вероятность не долететь до кольца. Поэтому из всех вариантов нужно выбирать оптимальный. Загвоздка здесь ещё и в том, что игроку мешает Плаки Дак, который стоит в площади кольца, готовый отобрать мяч, как только игрок с ним столкнётся. Баскетбол на разных уровнях сложности отличается положением места Плаки. На "суперклассе", он располагается почти на самой линии площади кольца, что заставляет игрока тщательней выбирать место и угол, прежде чем кидать мяч.

Гольф 
Самый сложный вид спорта. Меткость и точность здесь играют первостепенную роль. Нужно поражать лунки мячиком: на "новичке" – три лунки, на "любителе" – пять, на "суперклассе" – семь. Каламити Койот будет сверлить лунки перед каждым ударом. Игрок должен выбрать место, силу и траекторию, по которой и будет производиться удар. Чем выше сложность, тем больше посторонних объектов будут мешать движению мяча. На любителе и суперклассе мешать будет также и Монтана Макс, который пускает по площадки радиоуправляемый вездеход. Если мяч попадёт под него он будет раздавлен. В данном случае игрок теряет один мяч. Также он теряет его и в случае промаха. Количество мячей не бесконечно, и потеряв все, игрок будет дисквалифицирован. Пополнять количество мячей можно за счёт закатывания их в лунки (даст 1 мяч), либо с помощью бонусов: морковка даст + 1 мяч, мигающая морковка + 3 мяча.

Виды спорта в карнавале 
Карнавал является дополнительным ответвлением от основной части сюжета. В нём два вида игр, обе они являются бесконечными, то есть на выживание или на очки. Целью данных игр является продержаться как можно больше времени и набрать как можно больше очков.

Водяная паника 
Эту игру представляет Ширли Лун. Бастер находится в замкнутом помещении со стаканом в руках. Справа лежит, измученный жаждой Диззи Девил. Сверху висит протёкшая труба, на которой прыгает Элмайра. Труба опускается по мере времени. Когда труба достигнет определённой высоты, Элмайра спрыгнет и зацелует Бастера. Задача Бастера: напоить Диззи Девила, чтобы он поднимал трубу, не давая Элмайре достать Бастера. Для этого нужно бегать со стаканом в руках по комнате и ловить капли воды. Пропустив каплю, игрок запускает процесс опускания трубы. За серию выпадает 3 капли. Ими нужно успеть напоить Диззи пока не начали падать новые капли. Под Диззи есть шкала. Она показывает состояние его жажды. После коктейля из 30 капель, Диззи становится вихрем и отталкивает Элмайру вверх. За каждую каплю дают 10 очков. Диззи, оттолкнувший трубу с Элмайрой, приносит ещё 50 очков. После этого он садится в правой части экрана, жмёт Бастеру руку и ожидает новые 30 капель. По мере прохождения интенсивность падающих капель увеличивается. Также на скорость падения влияют уровни сложности (лёгкий, нормальный и сложный).

Испытание водяным пистолетом 
Эту игру представляет Фифи ля Фьюм. Бастер оказывается в тире, в котором предлагается пострелять по крысам из водяного пистолета, и не попадать по своим друзьям: кондору Конкорду, канарейке Свити и малышу Биперу. Попав по своим друзьям игрок теряет один удар. Не попав вовремя по крысе, крыса сама атакует игрока водяным пистолетом, вследствие чего игрок также теряет один удар. После потери трёх ударов игра заканчивается. За каждого удачно подстреленного противника игроку добавляется 10 очков. По мере прохождения игры, крысы всё чаще появляются из-за ограждений. Также на скорость их появления влияют уровни сложности (лёгкий, нормальный и сложный).

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Konami
 Информация об игровом мире «Tiny Toon Adventures»

Компьютерные игры Tiny Toon Adventures
Компьютерные игры, разработанные в Японии